Markus Lindemann, né en  à Arosa en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier. Il est le frère de Guido Lindemann.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1985-1986 || HC Arosa || LNB
|| - || 19 || 7 || 26 || - || || || || || 
|-
| 1986-1987 || HC Arosa || LNA
|| 27 || 16 || 17 || 33 || 10 || || || || || 
|-
| 1987-1988 || HC Arosa || LNA
|| 37 || 32 || 19 || 51 || 20 || || || || ||  
|-
| 1988-1989 || HC Arosa || LNA
|| 38 || 26 || 18 || 44 || 26 || || || || || 
|-
| 1989-1990 || HC Arosa || LNA
|| 33 || 19 || 8 || 27 || 8 || || || || || 

|135||93||62||155||64|| || || || ||

Notes et références 

Naissance en 1953
Naissance à Arosa
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Arosa
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Sportif grison
Attaquant de hockey sur glace